Adelina Ismajli – cantante kosovara
 Ardian Ismajli – calciatore kosovaro naturalizzato albanese
 Gentiana Ismajli – cantante albanese